Князь Ежи Оссолинский, также Юрий Оссоли́нский (, 15 декабря 1595, Сандомир — 9 августа 1650, Варшава) — польский государственный деятель и дипломат. Подстолий великий коронный (1630), маршалок сейма (1631), староста быдгощский (с 1633 года), подскарбий великий коронный (1633), воевода сандомирский (с 1636 года), подканцлер коронный (1639—1643), канцлер великий коронный (1643—1650).

Биография 
Представитель польского шляхетского рода Оссолинских герба «Топор». Единственный сын воеводы подляшского и сандомирского Яна Збигнева Оссолинского (ок. 1555—1623) от второго брака с Анной Фирлей (ум. 1600). Старшие сводные братья — воевода сандомирский Кшиштоф Оссолинский (1587—1645) и подскарбий надворный коронный Максимилиан Оссолинский (1588—1655).

Восемь лет провел в различных заграничных университетах. Сигизмунд III отправил его к английскому королю Иакову I, чтобы склонить его к содействию в предстоявшей войне с турками.

Владислав IV посвящал его в самые тайные свои планы. Все приготовления к новой (несостоявшейся) турецкой войне, наполнявшие почти все правление Владислава IV, ведены были Оссолинским. В 1633 году он был послан в Рим к папе Урбану VIII; оттуда заехал в Венецию для заключения торгового трактата и для переговоров о борьбе с турками. На обратном пути Оссолинский посетил с той же целью Вену, где получил от императора Фердинанда II княжеский титул.

В 1643 году назначен канцлером коронным. Сейм 1646 году, на котором шляхта оказала упорное противодействие проекту войны с Турцией, разбил все планы короля и все приготовления Оссолинского. В эпоху бескоролевья, когда казаки громили один за другим польские отряды, Оссолинский выступил представителем примирительной политики. Стараясь ускорить избрание короля, он ратовал за Яна-Казимира.

Последний следовал вообще его советам и старался поддерживать его политику. В 1649 году ему удалось разрушить союз казаков с татарами и заключить мир с ханом крымским. Главнейшим злом политического строя Польши Оссолинский считал слишком большое развитие прав шляхты в ущерб власти короля; его усилия были направлены к усилению короны. Шляхта ненавидела его и старалась досаждать ему даже в мелочах: сейм 1638 года запретил ему носить княжеский титул, как полученный за границей, и даже издал общий запретительный закон в этом смысле.

В день смерти Оссолинского циркулировало двустишие:
«Bardzo wszyscy źaluja źejscia męźa tego
Dla tego, źe tak późno padi ten los na niego»
(то есть все жалеют по поводу смерти этого человека — жалеют, что смерть пришла к нему так поздно).

Сочинения Оссолинского: «De optimo statu reipublicae» (1614), «Questiones morales» (Падуя, 1615), «Mercurius Sarmaticus» (Данциг, 1645). Его автобиография напечатана в «Sprawozd. Zakl. Ossol.»

Образ Ежи Оссолинского в кино 
 «Огнём и мечом» / «Ogniem i mieczem» (1999; Польша) режиссёр — Ежи Гоффмана, в роли Оссолинского — Кшиштоф Гоштыла.

Примечания

Литература 
 

Ежи
Подстолии великие коронные
Подканцлеры коронные
Подскарбии надворные коронные
Воеводы сандомирские
Представители Польши при Святом Престоле
Выпускники Болонского университета
Выпускники Неаполитанского университета имени Фридриха II
Выпускники Падуанского университета
Выпускники Римского университета